Кубок французской лиги по футболу 2016/2017 годов — 23-й розыгрыш кубка французской лиги по футболу. Турнир стартовал 9 августа 2016 года, а финальный матч был сыгран 1 апреля 2017 года на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе. Победителем турнира стал «Пари Сен-Жермен» (7-й титул), а участие в нём приняли клубы Лиги 1 и Лиги 2, а также клубы Лиги 3, которые перед стартом сезона обладали профессиональным статусом.

Календарь турнира

Первый раунд 

|-
| colspan=3 align=center | 9 августа 2016

|}

Второй раунд 

|-
| colspan=3 align=center | 23 августа 2016

|}

Третий раунд 

|-
| colspan=3 align=center | 25 октября 2016

|-
| colspan=3 align=center | 26 октября 2016

|}

Четвёртый раунд 

|-
| colspan=3 align=center | 13 декабря 2016

|-
| colspan=3 align=center | 14 декабря 2016

|}

Четвертьфиналы 

|}

Результаты

Полуфиналы 

|}

Результаты

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2016/17
Франция
Спорт во Франции в 2016 году
Спорт во Франции в 2017 году